Харинки — название населённых пунктов в России:

 Харинки — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Харинки — деревня в Починковском районе Смоленской области.

См. также 
 Харинка
 Хоринка